Skyhawk é uma aglutinação da língua inglesa que significa falcão dos céus. Não será portanto, de estranhar, a utilização frequente desta palavra como alcuna (apelido) para várias aeronaves, como helicópteros e aviões. Assim, Skyhawk pode estar a referir-se a:
 McDonnell Douglas A-4 Skyhawk - um avião militar;
 Cessna 172 - um avião tipicamente utilizado para o treino de pilotos;

Desambiguação